Frank Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Frank Creek (Corella River), Nebenfluss des Corella River in Queensland
 Frank Creek (Ord River), Nebenfluss des Ord River (Cambridge Gulf) in Western Australia